Con el nombre de San Pascual se conoce a varios Santos de la Iglesia católica:

San Pascual I, Papa entre 817 y 824.
San Pascual Baylón, fraile franciscano alcantarino (1540-1592).
San Pedro Pascual (c. 1227-1300).

También puede hacer referencia a:

San Pascual municipio de la Provincia de Ávila. 
El convento de Convento de San Pascual de Aranjuez.
La Cofradía Penitencial de La Oración del Huerto y San Pascual Bailón de la Semana Santa de Valladolid.
La Sierra de las Águilas o de San Pascual, en la provincia de Alicante (España).
El barrio de San Pascual, un barrio administrativo en el distrito de Ciudad Lineal, en Madrid (España).
Batalla de San Pascual entre Estados Unidos y México por el control de California.

Municipio de San Pascual, en la Provincia de Batangas.